Angelo Comastri, né le  à Sorano en Italie, est un cardinal italien de la curie romaine.
Danila Comastri Montanari, née le  à Bologne, est une romancière italienne.